Planeterna kan syfta på

Planeterna – objekt som ändrar sina relativa positioner i förhållande till den övriga stjärnhimlen, se Planet
Planeterna –  de åtta planeterna runt solen, se Solsystemet
Planeterna (orkestersvit) – en orkestersvit av den engelske komponisten Gustav Holst